Леберехт — фамилия.

Известные носители 
 Леберехт, Ганс Фридрихович (1910—1960) — эстонский советский писатель.
 Леберехт, Карл Александрович (1755—1827) — медальер Санкт-Петербургского монетного двора.

См. также 
 Лебрехт

Примечания